Еда Островська (нар. 1959) — польська поетеса та письменниця.
 Островська Людмила Іванівна (нар. 1955) — українська журналістка, редактор радіопрограм.
 Островська Ніла Василівна (нар. 1969) — український політик.
 Островська Ріта (нар. 1953) — український фотограф.
 Островська Тетяна Лазарівна (нар. 1949) — російський та американський композитор.
 Островська-Кордюм Лідія Миколаївна (нар. 1909) — українська актриса, режисер-документаліст.
 Островська-Люта Олеся Богданівна (нар. 1978) — перший заступник Міністра культури України.

Островська — присілок, Верховазький район, Вологодська область
 Островська — станиця, Даниловський район, Волгоградська область

Жіночі форми прізвищ